Maximilian Lenz (1860-1948) peintre viennois.
 WestBam, disc-jockey allemand.